

Persone 
 Giovanni Pietro Puricelli (1589-1659) – presbitero, storico ed erudito italiano
 Giuliana Puricelli (1427-1501) – religiosa italiana, beata della Chiesa cattolica
 Elisa Puricelli Guerra (1970) – scrittrice e traduttrice italiana
 Héctor Puricelli, meglio noto come Ettore Puricelli (1916-2001) – calciatore e allenatore di calcio uruguaiano naturalizzato italiano
 Mario Puricelli (1921–...) – calciatore italiano, di ruolo mediano
 Piero Puricelli (1883-1951) – ingegnere e imprenditore italiano

Altro 
 Villa Puricelli Guerra – villa storica di Sesto San Giovanni, città metropolitana di Milano